Ту́й — власна назва.

Топоніми

Туй (Понтеведра) — муніципалітет у Галісії.

Туй (річка) —  права притока Іртиша.

Туй (Верхня Гаронна) — муніципалітет у регіоні Південь-Піренеї.